Divizia A1 siatkarzy – 61
 Divizia A1 siatkarzy – 62